Кенбулак — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кенбулак — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кенбулак — село в Жуалынском районе Жамбылской области.